Spatader
Varix, een sculptuurelement van de schelp van sommige buikpotigen (weekdieren)